Salisnytschne (, ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Norden der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 1000 Einwohnern (2018).

Salisnytschne gehört administrativ zum Stadtkreis von Kosjatyn und liegt zwischen der Stadt und der Siedlung städtischen Typs Hluchiwzi, 75 km nordnordöstlich von Winnyzja, an der Bahnstrecke Berdytschiw–Kosjatyn. 

Die Ortschaft wurde 1925 als Eisenbahnersiedlung gegründet und trug bis 1986 den Namen Kosjatyn-II, danach wurde ihr der Status einer Siedlung städtischen Typs verliehen und der Name auf Salisnytschne geändert.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Gegründet 1925
Kosjatyn